Le nom de conservatisme fiscal est donné à différentes approches de la politique fiscale.

En Amérique du Nord 
Aux États-Unis et au Canada, le conservatisme fiscal () est une philosophie politique et économique qui prône, pour la mise en œuvre de la politique budgétaire, la baisse des impôts, la réduction des dépenses publiques et de la dette publique. Elle favorise généralement des instruments tels que le libre-échange, la déréglementation de l'économie, la baisse des impôts, et la privatisation. Le conservatisme fiscal suit la même perspective philosophique que celle du libéralisme classique et du libéralisme économique, du moins en ce qui concerne les questions fiscales.

En France 
En France, l'expression conservatisme fiscal désigne le maintien du statu quo en matière de politique fiscale, ce qui peut se manifester par la persistance d'impôts anciens. Ainsi l'octroi, une taxe municipale sur les marchandises héritée du Moyen Âge, ne fut aboli en France qu'en 1943. Jusqu'à l'instauration de l'impôt sur le revenu en 1914, la  République avait fait le choix d'un conservatisme fiscal qui a permis d'éviter les contestations politiques, au prix de l'anachronisme des outils fiscaux de l'État.

Notes

Bibliographie 

 .
 .
 .

Voir aussi 
 Résistance fiscale
 Défense du contribuable
 Conservatisme

Conservatisme fiscal